Live at the Whisky: One Night Only е концертен албум на вокалиста на американската хевиметъл група Mötley Crüe Винс Нийл. Записан е в клуб Whisky a Go Go. Съдържа песни, които са на Mötley Crüe. Обложката изобразява клуба, като името му е променено на The Whisky.

Състав 
 Винс Нийл – вокали
 Брент Уудс – китара
 Джейми Хънтинг – бас
 Брент Фиц – барабани

Песни

Бележки 

Албуми на Винс Нийл
Музикални албуми от 2003 година
Концертни албуми